Boot – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 Program rozruchowy – (ang. boot loader)
 Jaap Boot – holenderski lekkoatleta (sprinter i skoczek w dal), medalista olimpijski z 1924